Пять рублей Николая I — золотая монета Российской империи регулярного чекана номиналом в пять рублей. Была двух основных типов: «Орёл крыльями вниз» и «Орёл крыльями вверх». Чеканилась во время царствования Николая I Санкт-Петербургским Монетным двором с 1826 по 1831 год («Орёл крыльями вниз») и с 1832 по 1855 год («Орёл крыльями вверх»). Последний тип имел множество разновидностей. Также, небольшое количество было отчеканено на Варшавском монетном дворе в 1842, 1846, 1848 и 1849 годах. Единственная золотая общегосударственная монета  регулярного чекана, выпускавшаяся при Николае I.

История 

Несмотря на отсутствие на монете в то время обозначения "полуимпериал", которое появилось только при Николае II, такое название закрепилось за ней с самого начала чеканки пятирублёвых золотых монет в 1755 году и было связано с содержанием определённого количества золота в монете. В дальнейшем и в императорских указах и в научной нумизматической литературе неоднократно встречается такое обозначение золотой монеты достоинством в пять рублей, которая была в обращении на протяжении всего 19-го века.

В связи с нахождением Польши в составе Российской империи Варшавский монетный двор с 1816 по 1864 год чеканил золотые, серебряные и медные монеты всех достоинств для Польши, часть монет с двойным русско-польским обозначением номинала и часть золотых, серебряных и медных монет общегосударственного хождения. Среди них находится и данная золотая монета, которая чеканилась в Варшаве небольшим количеством в 1842, 1846, 1848 и 1849 годах.

Описание

Аверс

Первый тип 
На лицевой стороне изображён двуглавый орёл с опущенными крыльями. На груди орла располагается шит, поддерживающий императорскую корону над головами орла. На щите находится Московский герб: в червлёном поле изображён святой Георгий Победоносец на коне, повёрнутом налево, в вооружении и без мантии, поражающий копьём крылатого дракона. В когтях правой лапы орла расположен факел, горящий с обеих сторон, двойной перун с четырьмя стрелами и часть развевающейся ленты. В когтях левой лапы находится другая часть ленты и лавровый венок. Под орлом две буквы — инициалы минцмейстера. Над ним надпись: «ПЯТЬ РУБЛЕЙ.». Внизу обозначение года чеканки с надписью — «ГОДА.». Вокруг всего бусовый ободок.

Второй тип 
На лицевой стороне изображён двуглавый орёл, на головах которого две императорские короны, а над ними третья большего размера. В когтях правой лапы орла расположен императорский скипетр, а в когтях левой — держава. На груди орла находится герб Московский: в червлёном щите изображён святой Георгий Победоносец на коне, повёрнутом налево, в вооружении и без мантии, поражающий копьём крылатого дракона. Вокруг щита цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На каждом крыле орла по три щита с гербами. На правом — гербы Казанского, Астраханского и Сибирского царств. На левом — гербы Польского и Херсониса Таврического царств, а также Великого Княжества Финляндского. Под орлом две буквы — инициалы минцмейстера. Вокруг всего располагается зубчатый ободок.

Реверс

Первый тип 
На обратной стороне надпись: «ЧИСТАГО | ЗОЛОТА | 1 ЗОЛОТН= | 39 ДОЛЕЙ | —— | С.П.Б.». Над надписью императорская корона. Кругом располагаются лавровые и дубовые ветки, связанные внизу лентой. Вокруг всего бусовый ободок.

Второй тип 
На обратной стороне внутри бусового кружка надпись: «5 | РУБЛЕЙ | —— |». Под ней в две строки обозначение года и места чеканки. Снаружи бусового кружка круговая надпись: «ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 39 ДОЛЕЙ». Вокруг всего располагается зубчатый ободок.

Гурт 
У всех монет этой серии пунктирный гурт №2 (по Гилю) с наклоном влево. Василий Уздеников обозначает его как вторую разновидность простого пунктирного гурта.

Характеристики 
Монеты всех разновидностей этой серии имеют схожие характеристики. Они изготовлены из золота 88 пробы (0.917). Имеют вес 6.54 грамм, из которых 6.00 грамм чистого золота. Диаметр монет — 22.6 мм. (22.8 мм.), толщина — 1.2 мм.

Весовая характеристика монет и проба сплава являлась основой, которая определяла норму прибыли государства от эксплуатации монетной регалии. Именно поэтому вес монет и проба сплава драгоценных металлов устанавливалась специальными правительственными решениями и их выполнение на монетных дворах строго контролировалось. Эти решения устанавливали не только нормативный вес монеты, но и обязательно оговаривали величину весового допуска — ремедиума, в пределах которого монетный двор мог допустить отклонение от нормативного веса. Этот ремедиум отличался для разных монет и в разное время. Для золотых 5-рублевиков в середине 19-го века он составлял для отдельно взвешиваемой монеты в 6.54 грамма —
0.04 грамм, а для 62 монет, взвешиваемых вместе — 0.53 грамма.

Разновидности монет 
Несмотря на постоянное техническое совершенствование способа чеканки, всё же, по мнению Якова Рейхеля, её несовершенство являлось основной причиной многочисленных разновидностей монет этой эпохи. Так, согласно каталогу Владимира Биткина, второй тип данной группы монет имеет множество разновидностей. Основные отличия относятся ко внешнему виду орла на аверсе, качеству чекана, отсутствию обозначения монетного двора или инициалов минцмейстера. Дополнительным элементом в данной серии монет увеличивающим их разнообразие, помимо года чеканки, является обозначение инициалов конкретного минцмейстера и указание монетного двора, на котором чеканилась конкретная монета. За всё время изготовления золотых монет этого номинала в царствование Николая I при Петербургском монетном дворе были следующие минцмейстеры:

Основные разновидности

Выпуск Санкт-Петербургского монетного двора

Первый тип 
Орёл образца 1817 года (такой же как на пяти рублях Александра I). Чеканилась в Петербурге в 1826 — 1832 годах. На всех монетах инициалы минцмейтера Павла Данилова: «П» и «Д».

Второй тип 
 1.А — орёл образца 1832 — 1842 г. Чеканилась в 1832 — 1842 годах. На всех монетах инициалы минцмейтера Павла Данилова: «П» и «Д», кроме четырёх последних лет. На монетах с 1839 по 1842 год стоят инициалы минцмейстера Алексея Чадова: «А» и «Ч».
 1.А.а — монета во всём схожая с подтипом 1.А, но без инициалов минцмейстера. Отчеканена в 1835 году.
 1.1.А — монета во всём схожая с подтипом 1.А, но без обозначения монетного двора. Отчеканена в 1835 году.
 1.Б — орёл образца 1832 — 1842 г. Реверс выпуклого чекана более грубой работы. Чеканилась в 1842 — 1843 годах. На всех монетах инициалы минцмейтера Алексея Чадова: «А» и «Ч».
 1.Б.а — монета во всём схожая с подтипом 1.Б, но имеет реверс более тщательной работы с плоским чеканом как в 1844 — 1858 годах. Цифры года и обозначение монетного двора мельче. Отчеканена в 1843 году.
 2.Б.а — орёл образца 1843 — 1844 г. Чеканилась в 1843 году с инициалами минцмейстера «А» и «Ч» и в 1844 году с инициалами «К» и «Б».
 3.Б.а — орёл образца 1845 г. Чеканилась в 1844 году с инициалами минцмейстера «К» и «Б» и с 1845 по 1846 год с инициалами «А» и «Г».
 4.Б.а — орёл образца 1847 — 1849 г. Чеканилась в 1846 году с инициалами минцмейстера «А» и «Г».
 4.В — монета во всём схожая с подтипом 4.Б.а, но имеет иной реверс. Чеканилась с 1847 по 1850 год.
 5.В — монета во всём схожая с подтипом 4.В, но имеет орёл образца 1851 — 1858 г. Чеканилась с 1850 по 1855 год.

Выпуск Варшавского монетного двора 
Монеты выпущенные в Варшаве по внешнему виду схожи со вторым типом, но отличаются отсутствием знаков монетного двора на реверсе, как это было на большинстве монет серии. Однако они помещены на аверс вместо инициалов минцмейстера: «M» и «W», что обозначает «Mennica Warszawska» — Варшавский двор.

Редкость 
Годы чеканки, редкость, тираж и особенности монет этой серии можно увидеть в приведённой ниже таблице:

Известные коллекции и собрания

Музеи 
Некоторые монеты этой серии можно увидеть в музее Международного нумизматического клуба в Москве.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

См. также 
 Полуимпериал
 Золотые монеты России

Золотые монеты Российской империи
Николай I
Пять рублей